Аристи может означать:

Испанская фамилия
 Аристи, Фернандо (1828-1888) — кубинский пианист и музыкальный педагог.
 Аристи Собрино, Сесилия (1856-1930) — кубинская пианистка и композитор.
 Беррио-Очоа и Аристи, Валентин Фаустино (1827—1861) — католический святой, мученик, миссионер, член монашеского ордена доминиканцев, епископ.

Топоним
  — деревня в Греции.